Por Amity pode estar à procura de:

Pessoas
Amity Dry

Localidades
Amity (Arkansas)
Amity (Missouri)
Amity (Oregon)
Ou ainda:
Amity Gardens

Desambiguação